Detta är en lista över sjöar i Höörs kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Höörs kommun.

Lista

Höörs kommun
 Lista